Lamin Dibba ist der Name folgender Personen:

* Lamin B. Dibba, gambischer Politiker (NCP), Umweltminister
 Lamin N. Dibba (Lamin Ndambu Dibba; † 2020), gambischer Politiker (UDP), Regionalminister